Connected peut désigner :
 Connected, le 1er single européen de Ayumi Hamasaki ;
 Connected, un court-métrage canadien écrit et réalisé par Luke Gilford ;
 Connected, un album de Stereo MC's, sorti en 1992 ;
 Connected, le premier album studio de The Foreign Exchange, sorti le  ;
 Connected (2008), un film d'action hongkongais.

Voir aussi 
 Connected TV, en français, télévision connectée ou télévision intelligente